NZS steht für:
 Neue Zeitschrift für Sozialrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Niezależne Zrzeszenie Studentów, eine polnische Studentenvereinigung
 Nogometna zveza Slovenije, der slowenische Fußballverband

NZ-S steht für:
 Südinsel (Neuseeland), ehemaliger ISO-3166-2-Code der neuseeländischen Insel

nzs steht für:
 Neuseeländische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

NZS